Римвидас Петраускас (; род. 21 октября 1972, Вильнюс) — литовский историк; профессор (2010), действительный член Академии наук Литвы, с 1 апреля 2020 года ректор Вильнюсского университета (избран 22 января 2020 года).

Биография 
Родился в Вильнюсе, окончил Вильнюсскую 44-ю среднюю школу (1990). В 1990—1997 годах учился на историческом факультете Вильнюсского университета; магистр истории. 

C 1998 года работал в Вильнюсском университете на кафедре истории древности и средних веков. Стажировался в Базельском университете, Свободном университете Берлина, Грайфсвальдском университете, Ягеллонском университете в Кракове, Институте Гердера в Марбурге. В 2001 году в Вильнюсском университете защитил диссертацию на соискание степени доктора наук о составе и структуре литовской знати конца XIV — XV веков ().

С 2007 года — заведующий кафедрой истории древности и средних веков исторического факультета ВУ; профессор (2010). С 2012 по 2020 год — декан исторического факультета ВУ. Состоял членом Совета по науке Литвы (2008—2013) и других различного рода экспертных органах. С 2012 года член международной исторической комиссии по исследованию Немецкого ордена (). С 2013 года член Научного общества в Торуне (. Член редакционных коллегий научных журналов и сериальных изданий  (с 2006 года),  (с 2008 года),  (c 2009 года),  (nuo 2013 года),  (с 2015 года),  (с 2014 года),  (с 2016 года). Председатель редакционной коллегии серии  (с 2015 года).

В январе 2020 года избран 86-м ректором Вильнюсского университета; приступил к обязанностям 1 апреля 2020 года, в 441-ю годовщину учреждения университета.

Научная деятельность 
Область научных интересов охватывает политическую и социальную историю Великого княжества Литовского XIII—XVI веков и рецепцию современным обществом Средневековья. Автор научных статей на английском, литовском, немецком, польском, русском языках; подготовил и выпустил несколько источников.

Труды 
 R. Petrauskas. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: politika ir visuomenė vėlyvaisiais Viduramžiais. Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija: Naujasis Židinys-Aidai, 2017, 447 p. ISBN 9786098163124
 R. Petrauskas. Galia ir tradicija: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės giminių istorijos, Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, 2016, 318 p.: iliustr., faks., portr. ISBN 9789955238867.
 R. Petrauskas (kartu su Dangiru Mačiuliu ir Dariumi Staliūnu). Kas laimėjo Žalgirio mūšį?: istorinio paveldo dalybos Vidurio ir Rytų Europoje. Vilnius: Mintis, 2012, 294 p. ISBN 9785417010477.
 R. Petrauskas (kartu su Dariumi Baronu ir Artūru Duboniu). Lietuvos istorija. T 3, XIII a. – 1385 m. Valstybės iškilimas tarp Rytų ir Vakarų. Vilnius: Baltos lankos, 2011, 615 p. ISBN 9955584912 (bendras), ISBN: 9789955235668 (t. 3).
 R. Petrauskas (kartu su Jūrate Kiaupiene). Lietuvos istorija. T. 4: Nauji horizontai: dinastija, visuomenė, valstybė. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1386–1529 m. Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, 2009, 551 p., iliustr. ISBN 9789955232391.
 R. Petrauskas. Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje – XV a.: sudėtis – struktūra – valdžia. Vilnius: Aidai, 2003, 379 p. ISBN 995544567X.

Награды и звания 
 2003, 2009 — премия Ректора Вильнюсского университета за научные труды. 
 2018 — Рыцарский крест Ордена Великого князя Литовского Гядиминаса 
 2019 — Кавалерский крест ордена «За заслуги перед Польской Республикой». 
 2019 — Научная премия Литвы.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Вильнюсского университета
Историки Литвы
Ректоры Вильнюсского университета